Серге́й Во́ронов:
 Воронов, Сергей (Самуил) Абрамович (Серж Воронов; 1866—1951) — французский хирург, гинеколог и эндокринолог.
 Воронов, Сергей Васильевич (род. 1967) — российский государственный деятель, политик и бизнесмен.
 Воронов, Сергей Евгеньевич (род. 1987) — российский фигурист, тренер.
 Воронов, Сергей Иванович (род. 1971) — советский и российский хоккеист.
 Воронов, Сергей Юрьевич (род. 1961) — советский и российский гитарист, автор песен.